Гріффіт або Ґріффіт () — прізвище валлійського походження від чоловічого імені Gruffydd або Gruffudd.

Персоналії 

 Алан Арнольд Ґріффіт (; 1893—1963) — англійський інженер, основоположник теорії крихкого руйнування матеріалів.
 Артур Ґріффіт (, ; 1872—1922) — ірландський борець за незалежність.
 Вільям Гріффіт (; 1810—1845) — британський лікар, натураліст та ботанік.
 Гордон Гріффіт (; 1907—1958) — американський режисер, продюсер, актор.
 Г'ю Гріффіт (; 1912—1980) — американський актор.
 Даррелл Гріффіт (;  1958) — американський баскетболіст, захисник.
 Девід Ворк Ґріффіт (; 1875—1948) — американський кінорежисер.
 Джон Гріффіт (, ; 1848—1938) — ірландський інженер та політик валлійського походження.
 Едвард Гріффіт (; 1790—1858) — британський натураліст і адвокат.
 Еміль Гріффіт (; 1938—2013) — боксер-професіонал, екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях.
 Корінна Гріффіт (; 1894—1979) — американська актриса німого кіно.
 Мелані Гріффіт (;  1957) — американська акторка.
 Мері Гріффіт (; 1934—2020) — американська активістка за права ЛГБТ.
 Нікола Гріффіт (;  1960) — англійська та американська письменниця-фантаст.
 Саймон Сіісо Гріффіт (; 1905—1940) — шостий верховний вождь Басутоленду (сучасне Лесото).
 Томас Єн Гріффіт (;  1962) — американський актор.
 Фредерік Гріффіт (; 1879—1941) — британський бактеріолог
 Ширлі Гріффіт (; 1908—1974) — американський блюзовий музикант.

Гріффідд 
 Йоан Гріффідд (; 1973) — британський актор валлійського походження телебачення театру та кіно.

Топоніми 

 Гріффіт () — місто () у США, в окрузі Лейк штату Індіана.

Див. також 
 Ґріффін

Посилання 
 
Валлійські прізвища